Се́сар Родри́гес А́льварес (; , Леон — 1 марта 1995, Барселона) — испанский футболист и тренер. Пятикратный чемпион Испании.

Сесар Родригес более полувека являлся лучшим бомбардиром в истории «Барселоны» в официальных матчах с результатом 232 мяча. Однако 20 марта 2012 года рекорд был побит аргентинским нападающим Лионелем Месси, который сделал хет-трик в матче чемпионата Испании против «Гранады».

Биография

Клубная 
Бо́льшая часть футбольной карьеры, насчитывающая более 2 десятилетий, прошла в футбольном клубе «Барселона», за которую он провёл 351 официальный матч и забил 232 гола — это второй показатель по голам за всю историю клуба . С этой командой он 5 раз становился чемпионом Испании, а в общей сложности завоевал 13 трофеев.

Выступления за сборную 
Выступал за сборную Испании на Чемпионате мира 1950 года. Как известно, на этом турнире сборная Испании добилась самого крупного успеха на чемпионатах мира за свою историю (до 2010 года), заняв 4 место.

Тренерская карьера 
После завершения игровой карьеры тренировал целый ряд клубов, включая «Барселону», «Мальорку», «Сарагосу» и другие.

Достижения

Игровые 
Барселона
 Чемпион Испании: 1944/45, 1947/48, 1948/49, 1951/52, 1952/53
 Кубок Испании: 1951, 1952
 Кубок Эвы Дуарте: 1945, 1948, 1952, 1953
 Латинский кубок: 1949, 1952
 Трофей Пичичи: 1948/1949

Гранада
 Сегунда: 1940/41

Эльче
 Сегунда: 1958/59
 Терсера: 1957/58

Тренерские 
Эркулес
 Терсера: 1969/70

Статистика выступлений

Примечания 

Футболисты Испании
Футбольные тренеры Испании
Игроки сборной Испании по футболу
Игроки ФК «Барселона»
Игроки ФК «Гранада»
Игроки ФК «Культураль Леонеса»
Игроки ФК «Перпиньян»
Игроки ФК «Эльче»
Тренеры ФК «Эльче»
Тренеры ФК «Реал Сарагоса»
Тренеры ФК «Барселона»
Тренеры ФК «Мальорка»
Тренеры ФК «Сельта»
Тренеры ФК «Реал Бетис»
Тренеры ФК «Эркулес» Аликанте
Тренеры ФК «Сант-Андреу»
Обладатели трофея Пичичи